Giovanni Canale – poeta marinista italiano  
Giovanni Artusi Canale – scultore italiano